Ahjärvi kan syfta på:

 Ahjärvi, Kivinebb – en by på Karelska näset i den forna kommunen Kivinebb, Viborgs län 
 Ahjärvi (sjö i Finland) – en insjö vid byn med samma namn i Ruokolax